Брюховичі — селище міського типу, Львівська область, Львівська міська рада
 Брюховичі — село, Львівська область, Львівський район
 Брюховичі — залізнична станція в смт Брюховичі